Александер Серлот (норв. Alexander Sørloth, нар. 5 грудня 1995, Тронгейм) — норвезький футболіст.
 Йоран Серлот (норв. Gøran Sørloth, нар. 16 липня 1962, Крістіансанн, Норвегія) — колишній норвезький футболіст.